1 Brygada Saperów (II RP)
 1 Warszawska Brygada Saperów
 1 Brzeska Brygada Saperów